

Arte 
 Ercole – bronzetto di Antonio del Pollaiolo
 Ercole – statua di Michelangelo Buonarroti
 Ercole – affresco staccato di Piero della Francesca

Cinema
Ercole – film muto del 1918 diretto da Febo Mari
Ercole – cortometraggio diretto da Werner Herzog (1962)

Mitologia
 Ercole – figura della mitologia romana

Fumetti
 Ercole (Hercules) – personaggio dei fumetti e dei cartoni animati del mondo di Pif le chien dell'Editore Vaillant
 Ercole (Hercules) – versione Marvel Comics a fumetti della figura mitologica
 Ercole – versione DC Comics a fumetti della figura mitologica

Musica 
 Ercole – oratorio di Georg Friedrich Händel
 Ercole – singolo di Ermal Meta del 2019

Altro
 Ercole – frazione di Caserta
 Ercole – nome proprio maschile italiano
 Moto Guzzi Ercole – motocarro prodotto da Moto Guzzi
 Ercole – costellazione
 Ercole – pirofregata

Pagine correlate 
Ercoli
Hercules
Eracle (disambigua)
Heracles (disambigua)